José Rodrigo puede hacer referencia a:

José Rodrigo Castillo (n. 1986), futbolista colombiano;
José Rodrigo Navarro-Casete (1837-1916), fotógrafo español;
José Rodrigo Rodrigo (1928-2016), militar español; o
José Rodrigo y Villalpando (1668-1741), político español.